Меліт - алофан.
 Мелліт - мінерал.